Rasmus Fenger kan henvise til flere personer:

 Rasmus Fenger (præst) (1761-1825) – dansk præst
 Rasmus Fenger (dyrlæge) (1835-1906) – dansk dyrlæge
 Rasmus Theodor Fenger (1816-1889) – dansk præst